Чемпионат Румынии по футболу 1981/1982 годов — 65-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1981/1982
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1981 году
1982 год в Румынии